Онорэ Жозеф Антуан Гантом (;  — ) — французский адмирал и пэр Франции.

Биография 
С 14 лет Гантом на судне своего отца совершил несколько плаваний к берегам Леванта и на Антильские острова.

Принятый во флот лейтенантом в 1781 году Гантом неоднократно отличался в войне с англичанами 1778—1783 годов; командуя последовательно несколькими судами, он участвовал во всех морских сражениях на Ост-Индском театре военных действий, а по окончании войны вступил в Ост-Индскую Компанию и совершил ряд плаваний в Китай и Ост-Индию.

С началом следующей англо-французской войны Гантом попал в 1793 году в плен к англичанам, но по обмену пленными вернулся и поступил снова в военный флот.

Получив корабль «Тридцать первое мая», в составе эскадры адмирала Вилларе-Жуайёза, Гантом участвовал в 3-х сражениях с англичанами (адмирал Хоу); трижды раненый, он ни разу не сошел с палубы. Едва оправившись от ран, принял участие в кампании 1794 года, во время которой захватил в плен английски бриг «Scipio». В 1795 году его корабль был переименован в «Républicain» и вошел в состав эскадры адмирала Мартена. В бою при Фрежюсе (у мыса Ноли) против эскадры адмирала Хотама (13—14 марта 1795 года) Гантом особенно отличился, стремительно атаковав английский авангард; только благодаря находчивости самого Хотама, английский корабль «Agamemnon», теснимый Гантомом, избег плена.

В Египетской экспедиции Гантом командовал флагманским кораблем адмирала Брюэса «l’Orient», взорванным в бою; каким-то чудом избежав гибели, тяжело раненый, Гантом остался на уцелевших судах и вскоре, произведенный в контр-адмиралы, был назначен начальником эскадры, оперировавшей у берегов Малой Азии и в устье Нила. Несмотря на свою слабость, эскадра Гантома оказывала сухопутной армии французов возможное содействие в боях при Лерфи, Гацци и во взятии форта Абукир. Когда Бонапарт решил вернуться во Францию, Гантом предоставил в его распоряжение 4 судна и сам провел флотилию через Средиземное море, совершив плавание из Александрии за 40 дней, искусно лавируя и избегая англичан.

После переворота 18 брюмера Бонапарт призвал Гантома в государственный совет. Гордясь удачным исходом своего путешествия, Гантом любил говорить, что он спас Франции её счастье.

В 1801 году Гантом был назначен начальником эскадры, предназначенной для доставки подкреплений Египетской армии французов. Не обладая достаточными силами для борьбы с английским флотом, Гантом долгие месяцы бесплодно крейсировал в Средиземном море, подходил к Александрии и даже приступал к высадке десанта, но выполнить поручение не мог и в конце концов должен был вернуться в Тулон, куда привел 4 английских приза и между ними 74-х пушечный корабль «Swiftsure».

В том же году Гантому было поручено доставить на своей эскадре провиант и припасы для экспедиционного корпуса в Сан-Доминго; эту операцию Гантом выполнил блестящим образом.

В 1802 году Гантом был назначен губернатором Тулона.

В 1804 году, при объявлении империи, Наполеон возвел Гантома в графское достоинство, произвел его в вице-адмиралы и назначил начальником Брестской эскадры, а в следующем году поставил его во главе экспедиции к Антильским островам. Гантом, высадив войска, должен был идти, по плану операции, к Ла-Маншу, соединившись предварительно с адмиралами Миссиеси и Вильневом. Из-за встречных ветров соединение не удалось, и Гантом вернулся в Брест.

После боя Вильнева с Кальдером у Фероля, Гантом должен был выйти из Бреста и, прорвав блокаду адмирала Корнуолиса, соединиться с Вильневом. Но отступление последнего в Кадис расстроило все планы Наполеона; кампания 1805 года окончилась Трафальгарским сражением, в котором Гантом не участвовал.

В 1808 году Гантом был назначен командующим соединенных эскадр Тулона и Рошфора, с поручением двинуться к острову Корфу и, прорвав блокаду англичан, снабдить гарнизон провиантом и боевыми припасами. В феврале Гантом двинулся в поход и благополучно выполнил миссию, приведя в Тулон захваченный английский фрегат «Proserpine».

После этого Гантом был назначен командующим флотом в Средиземном море, но в виду огромного превосходства английских сил не мог ничего сделать.

В 1809—1815 годах Гантом оставался в относительном бездействии, состоя членом совета при морском министре и заведуя флотом Средиземного моря.

После окончательного падения Наполеона Гантом одним из первых приказал поднять королевский флаг, за что едва не поплатился жизнью. Людовик XVIII назначил Гантома членом палаты пэров.

Примечания

Литература 
 

Адмиралы Наполеона
Участники Войны за независимость США
Пэры Франции
Великие офицеры империи
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)